Ложе справедливости () — торжественное заседание Парижского парламента времён старого порядка, в присутствии короля и пэров, обязывавшее парламент вносить все королевские постановления в свой реестр и лишавшее их возможности протеста.

Название произошло от того, что над королевским троном в углу зала нависала сень (балдахин), что придавало трону сходство с ложем.

См. также 
 Канцлер Франции

Литература 
 Карл Маркс, Фридрих Энгельс — Архив Маркса и Энгельса: т. 14 — Институт Маркса-Энгельса-Ленина; 1973
 Bernard Barbiche, Les Institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, PUF, 1999 (ISBN 2130519407).
 Ralph E. Giesey, Cérémonial et puissance souveraine : France, XVe ‑ XVIIIe siècles, Armand Colin et EHESS, coll. " Cahier des Annales " (no 41), 1987 (ISSN 075—1487).
 Sarah Hanley, Les Lits de justice des Rois de France : L’idéologie constitutionnelle dans la légende, le rituel et le discours, Aubier, 1991 (ISBN 2700722299).
 

Старый режим во Франции
Правосудие